Нерушай — топоним:

 Нерушай — река в Одесской области (Украина).
 Нерушай — село в Одесской области (Украина).